Clay Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Clay Butte (Idaho)	
 Clay Butte (Dawson County, Montana)	
 Clay Butte (Meagher County, Montana)	
 Clay Butte (Roosevelt County, Montana)	
 Clay Butte (Dunn County, North Dakota)	
 Clay Butte (McKenzie County, North Dakota)	
 Clay Butte (South Dakota)	
 Clay Butte (Wyoming)	

Siehe auch:
 Clay Buttes